Nagy Kálmán
 Nagy Kálmán (?) főügyész
 Nagy Kálmán (1872–1902) szobrász
 Nagy Kálmán (1939–1971) erdélyi magyar nyelvész, műfordító
 Nagy Kálmán (1944) politikus (Fidesz), mezőgazdasági gépészmérnök
 Nagy Kálmán (1946) orvos, gyermekgyógyász, országgyűlési képviselő (KDNP)
 Nagy Kálmán (1952) közgazdász
hasonló nevűek
 Soltész Nagy Kálmán (1844–1905) királyi tanácsos, Miskolc polgármestere